Перес Агуадо, Омар Марио (род. 1976) — уругвайский футболист, выступал в чемпионате России.
 Перес, Омар Себастьян (род. 1981) — аргентинский футболист, обладатель Кубка Либертадорес 2001.